Gunung Tua Julu (Batang Onang), een plaats in Indonesië
Gunung Tua Julu (Panyabungan), een plaats in Indonesië
Gunung Tua Julu (Padang Bolak), een plaats in Indonesië